Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Jan Apell e Jonas Björkman 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Campioni)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (finale)
 Patrick McEnroe /  Jared Palmer (semifinali)

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (secondo turno)
 Menno Oosting /  Daniel Vacek (secondo turno)
 Scott Melville /  Piet Norval (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1994